Рідне село:
 «Рідне село» — приватний музей просто неба у Бахчисарайському районі.
 «Рідне село Україна» — газета для мешканців сіл.